Пастель может означать:

 Пастель — наименование группы художественных материалов и техники рисунка, применяемых в графике и живописи.
 Пастель — бразильское блюдо быстрого питания.
 Пастель — кантон во Франции в регионе Юг-Пиренеи, департамент Тарн.

Фамилия 
 Пастель, Грегори (род. 1991) — мартиникский футболист.